Сафин — татарская и башкирская фамилия. Этимология может быть связана с арабскими именами  или .

Известные носители 
 Сафин, Алмаз Минигалеевич (1985—2023) — старшина, Герой Российской федерации (2023).
 Сафин, Вафа Сафинович (1919—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Сафин, Венер Расихович (род. 1960) — советский и российский хоккеист.
 Сафин, Галялхак Габделхаевич — российский промышленник, президент и совладелец Загорского трубного завода.
 Сафин, Гарей Сафинович (1907—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Сафин, Гатфан Гизетдинович (1920—2012) — советский работник сельского хозяйства, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Сафин, Денис Галялхакович (род. 1980) — российский промышленник, директор Загорского трубного завода.
 Сафин, Дмитрий Анатольевич (род. 1972) — подполковник, Герой России.
 Сафин, Закария Зуфарович (1930—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Сафин, Камар — председатель Джамбульского облисполкома (1947—1951)
 Сафин, Камиль Масгутович (род. 1959) — советский боксёр.
 
 Сафин, Мэлс Камарович (1941—2017) — казахский архитектор, проектировщик, художник и дизайнер.
 Сафин, Остап (род. 1999) — чешский хоккеист.
 Сафин, Накип Сафиевич (1921—1987) — Герой Советского Союза.
 Сафин, Нурулла Давлетгареевич (1923—1995) — Герой Советского Союза.
 Сафин, Ралиф Рафилович (род. 1954) — российский предприниматель и политик. Отец певицы Алсу.
 Сафин, Рафаэль Ахметсафович (1932—2002) — башкирский поэт, драматург.
 Сафин, Ринат Ибрагимович (1940—2014) — советский биатлонист.
 Сафин, Тимур Марселевич (род. 1992) — российский фехтовальщик на рапирах.
 Сафин, Факиль Миннемухамметович (род. 1954) — советский и российский татарский писатель и журналист.
 Сафин, Халил Масгутович (род. 1963) — советский аграрий.
 Сафин, Шазам Сафич (1932—1985) — советский борец.
 Сафин, Шухрат Марсович (1970—2009) — узбекский шахматист.
 Сафин, Янис Альфирович (род. 1988) — российский спортсмен (шашки, заочные шашки).



См. также 
 Река в овраге Сафин (безымянная река в овраге Сафин) — река в России, протекает в Оренбургской области.